Sonnerup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Sonnerup (Højby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Højby Sogn
 Sonnerup (Kirke Hvalsø Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Kirke Hvalsø Sogn
 Sonnerup (Kregme Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kregme Sogn
 Sonnerup (Sædder Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sædder Sogn
 Kirke Sonnerup – gammel navn for landsbyen i Kirke Sonnerup Sogn